Rannu steht für

 Rannu (deutsch Randen), eine Landgemeinde im Kreis Tartu in Estland 
 Rannu, ein Dorf in der Landgemeinde Aseri im Kreis Ida-Viru im Nordosten Estlands